Эксайтер ( — возбудитель) — психоакустический процессор, используемый для фазовой манипуляции, гармонического синтеза (как правило) высокочастотных сигналов путём добавления небольших гармонических искажений, в результате чего, при субъективном прослушивании музыкальных программ, звук становится более разборчивым. Динамическая обработка влечёт за собой изменение характеристик эквалайзера во временной области в зависимости от входного сигнала, также уменьшается шум по сравнению с эффектом от работы статического эквалайзера, так как эксайтер «насыщает» звучание чётными гармониками. Эксайтеры также используются для синтеза гармоник низкочастотных сигналов для имитации глубокого баса в небольших динамиках.

Также и обладает обратным свойством: при длительном прослушивании у слушателя возникает желание постоянного увеличения насыщенности звука гармониками, так что после некоторого времени при слушании звука без эксайтера, запись, сделанная с его участием, может показаться перенасыщенной «кашей».

В настоящее время название Exciter является торговой маркой фирмы , поэтому все остальные фирмы, изготавливающие подобные устройства, в настоящее время называют их энхансерами ( — усилитель).

Принцип действия 
В эксайтере используется верхняя составляющая входного сигнала для генерации управляемых искажений, что приводит к созданию новых гармоник. Если эти гармоники в небольшом количестве подмешать к необработанному сигналу, это сделает его более ярким, громким и чистым. Может показаться парадоксальным, что добавление искажений делает сигнал чище, но это происходит на самом деле. Регулируемый фильтр высоких частот подает часть входного сигнала в цепь генератора гармоник. Можно менять частоту фильтра от 2 кГц до 6 кГц и выше (в зависимости от модели). Сигнал подается в специальную цепь, где происходит создание новых гармоник. Происходят также неизбежные фазовые сдвиги (в результате работы высокочастотного фильтра), которые значительно влияют на конечный результат.

Реализация 
Входной сигнал эксайтера поступает на фильтр, выделяющий из всего звукового спектра только его высокочастотные составляющие. Затем этот отфильтрованный сигнал поступает на элемент, осуществляющий генерацию новых гармоник, после чего в сумматоре добавляется (подмешивается) к исходному сигналу.

Использование 
 Восстановление старых записей, имитируя потерянный спектральный состав.
 Как аудиоаксессуары для аппаратного и программного обеспечения медиа-плееров.
 Эксайтеры иногда продаются в «Stompbox» формате педали, предназначенные для использования с электрической гитарой, басом или электронными клавишными.
 Улучшение общего звучания концертных акустических систем в актовых залах и неприспособленных помещениях.

Рекомендуемая литература 
 

Системы обработки звука
Цифровой звук
Аудиоэффекты